Robert Hanson (1920-2005), aviatore statunitense
Robert Murray Hanson (1920-1944), aviatore statunitense
Robert Hanson, figlio di Lord Hanson
Bobby Hanson, giocatore di ice hockey

Robert Hanson, atleta canadese

Robert B. Hanson,